Noblet ist der Familienname folgender Personen:

 Lise Noblet (1801–1852), französische Balletttänzerin
Geff Noblet (1916–2006), australischer Cricketspieler
 Pierre Noblet (1921/22–2014), belgischer Automobilrennfahrer